La 24 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  (Allemagne)
  (Union soviétique)